Le « hiéron » est l'espace sacré en grec.

Préside à la création de sanctuaire la consécration d'un lieu (pas de réciproque : un lieu peut être sacré sans sanctuaire dessus). Cet espace sacré est le Hiéron. Le lieu n'a pas de localisation précise, pas de marque spécifique, mais celui-ci se raccroche à un passé, une histoire ; la marque qui peut le choisir comme lieu sacré peut être naturelle : source, grotte, bizarrerie de la nature, élément singulier : par exemple la marque de l'acropole est un trace de la bataille de Poséidon. Parfois le pratique triomphe et l'équidistance entre plusieurs villages préside au choix du lieu.

Culture grecque